Итало-йеменский договор 1926 года — договор, заключённый в 1926 году между Королевством Италия и Йеменским Мутаваккилийским Королевством.

Обстановка в регионе Красного моря и Аденского залива 

Красное море имело стратегическое значение для Великобритании как в сфере торговли, так и в качестве маршрута для её военного флота, чтобы достичь Британскую Индию и прочие места. На юге от Йеменского Мутаваккилийского Королевства располагались британская колония Адена и Протекторат Аден, что создавало значительный риск для антиколониальных восстаний. Королевство Италия имело собственные колонии в регионе: Эритрея и Сомалиленд, — обе колонии имели низкую рентабельность. Существовало значительное убеждение, что увеличение связи с Йеменом подстегнет расширение торговли с колониями и приведёт регион под итальянскую сферу влияния. Йеменское Королевство в то время «положило глаз» на Аден планируя аннексию Адена, а с приходом имама Яхья к правлению, также были стремления к Великому Йемену.

Договор 
В сентябре 1926 года был подписан итало-йеменский Договор договор о дружбе. Договор признавал имама Яхью королём Йемена и его претензии на Аден.

Договор был продлён 15 октября 1937 года.

Ссылки 
 The foreign office and Anglo-Italian involvement in the Red Sea and Arabia, 1925-28.

Литература 
 Густерин П. В. Йеменская Республика и её города. — М.: Международные отношения, 2006. — С. 43. — ISBN 5-7133-1270-4

См. также 
 Советско-йеменский договор (1928)

Договоры Йеменского Мутаваккилийского Королевства
Международные договоры XX века
Международные договоры Италии
1926 год в политике
Договоры по алфавиту
Сентябрь 1926 года